X1 steht für:
 ATI-Mobility-Radeon-X1-Serie, Serie von Grafikprozessoren für Notebooks
 ATI-Radeon-X1-Serie, Serie von Desktop-Grafikchips der Firma AMD
 Bell X1, irische Band aus Celbridge, County Kildare
 BMW X1, Sport Utility Vehicle des Herstellers BMW
 Electrologica X1, früher Digital-Computer
 Haus X1, denkmalgeschütztes Wohnhaus in Köln-Hahnwald
 Sharp X1, Heimcomputer-Baureihe
 SL X1, Zugtyp in Schweden
 Sony Ericsson X1, Smartphone
 Wrightspeed X1, Prototyp-Sportwagen (Roadster)
 X1, Klasse von Entstörkondensatoren
 X1, besonderes Merkmal beim Tauglichkeitsgrad T1

X-1 steht für:
 Bell X-1, amerikanisches Experimental- und Raketenflugzeug
 Circinus X-1, Röntgendoppelstern im Sternbild Zirkel
 Cygnus X-1, Röntgendoppelstern im Sternbild Schwan
 Hercules X-1, Röntgenpulsar
 Scorpius X-1, Röntgenstrahlen-Quelle; etwa 9000 Lichtjahre von der Erde entfernt
 X-1 (U-Boot), einziges Klein-U-Boot der US Navy

X1